Eremo è una frazione del comune di Curtatone, in provincia di Mantova, che dista 5 km circa dal centro di Mantova.

Storia 
La frazione di Eremo (Curtatone) sorge intorno agli anni ‘60 del Novecento in una zona agricola non lontana dal centro storico di Montanara, sulla statale di Sabbioneta verso Mantova. Il centro di Eremo si espande in un’area circondata da corti agricole di origine antica.

Origini del nome 
Il nome “Eremo” è mutuato dalla villa padronale di Corte Eremo, sulla strada che collega la statale di Sabbioneta a Borgo Angeli, chiamata Strada Eremo.

Arte 
La villa padronale di Corte Eremo, costruita nel 1757 dal marchese Ludovico Remesino, ha una struttura singolare, nella quale si trovano diversi elementi architettonici. Il più interessante tra questi è il salone ottagonale, situato su tre piani.

Popolazione 
Eremo è una frazione fittamente popolata, in cui risiedono circa 3000 abitanti.

Note

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale del comune di Curtatone
 Blog no profit di notizie su Eremo gestito da un appassionato 

Frazioni di Curtatone